O  Aeroporto Internacional de La Tontouta, é o principal da Nova Caledônia e está localizado no município de Païta,próximo a Nouméa.

Destinos

La Tontouta